Мокшанцев — русская фамилия. Известные носители:

 Мокшанцев, Олег Евгеньевич (1924—2007) — советский и российский актёр.
 Мокшанцев, Сергей Алексеевич (род. 1978) — российский автогонщик.